Акатьево — деревня в Клинском районе Московской области, в составе Городского поселения Клин. Население —  чел. (). До 2006 года Акатьево входило в состав Давыдковского сельского округа.

Расположение 
Деревня расположена в центральной части района, в 4 км к юго-востоку от города Клин, на безымянном ручье, впадающем в Екатерининский канал, высота центра над уровнем моря 197 м. Ближайшие населённые пункты — Белозерки на западе и Синьково на юге, Клин-9 на севере.

Население

Примечания

Ссылки 
  Городское поселение Клин на сайте Клинского района 
  Устав городского поселения Клин.
 Карта Клинского района. 
 

Населённые пункты городского округа Клин